Der Family Circle Cup 2011 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 4. bis zum 10. April 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Caroline Wozniacki und Jelena Wesnina, das Wozniacki in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Sania Mirza / Jelena Wesnina in zwei Sätzen gegen Bethanie Mattek-Sands / Meghann Shaughnessy.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)